Abzweig steht für:
 Autobahngabelung, Verzweigung von Autobahnen
 Autobahndreieck, Namensgebung der DDR
 Abzweigstelle, Verzweigung von Eisenbahnstrecken

Siehe auch: